Lesogorsk – insediamento di tipo urbano della oblast' di Irkutsk;
 Lesogorsk – insediamento di tipo urbano della oblast' di Nižnij Novgorod.